Christian Gottfried Trinkaus ist der Name folgender Personen:

* Christian Gottfried Trinkaus (Bankier, 1800) (1800–1870), deutscher Bankier
 Christian Gottfried Trinkaus (Bankier, 1843) (1843–1891), deutscher Bankier